

Toponymie 
Toponymes placé à une charnière de déclivité, un bord important, des pentes. Ce peut être un terrain, d'un cours d'eau, d'un étang, d'un lac, désignant des berges, des pentes, des bords, des barres. Les toponymes aussi nombreux comportant un "g" à la place du "j" ont le même sens comme , proche de tous les toponymes en "Bar..".

Serbie 
 Barje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bosilegrad, district de Pčinja ;
 Barje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Dimitrovgrad, district de Pirot ;
 Barje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica;

Commune française 
 09230, Barjac (Ariège);
 21580 Barjon;
 30430 Barjac (Gard);
 48000, Barjac (Lozère);
 83670, Barjols;

Lieu-dit français 
 La-Barjaude, 03300, Bost;
 Barjare, 04500 Riez ;
 Barjon, 07270 Lamastre;
 Barjac, 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux;
 Barjac, 07440 Alboussière;
 Barjon, 07570 Desaignes;
 Barjon, 07690 Saint-André;
 La-Barjelade, 07700, Saint-Just-d'Ardèche;
 Barjot, 09200, Rivèrenert;
 Barjac, 09300 Bélesta et aussi à Bénaix;
 Barjac, 12230 Saint-Jean-du-Bruel;
 La-Barjolle, 13150, Tarascon;
 Les-Barjaquets, 13340 Rognac;
 Barjou, 24440 Sainte-Croix (Dordogne);
 Barjol, 26220, Montjoux;
 Barjac, 26600 La Roche de Glun (Oronymie pas certaine);
 La Barjeretterie, 28290, Châtillon-en-Dunois;
 Barjouville, 28630
 Barjac, 30800 Saint-Gilles (Gard) Oronymie plus liée aux bords d'un canal, d'une rivière, ou fleuve; 
 Baréjau, 31260, Cassagne
 Baréjat, 32400, Maumusson-Laguian;
 Les-Barjolles, 33290, Blanquefort;
 Barejas, 33750, Baron;
 Le-Barjon, 38150, Vernioz;
 Baréjat, 40120, Saint-Gor;
 Barjau, 47120, Loubès-Bernac;
 Barjou, 47200, Taillebourg;
 Barjou, 47300, Villeneuve-sur-Lot;
 Baréjou, 47300 Pujols;
 Barjac, 48000;
 Barjecôte, 55000, Loisey-Culey;
 Barjouron, 83630, Régusse;
 83670 Barjols;
 La-Barjavelle, 84550, Mornas;
......

Substantif 
 Apocope du terme "barjot": fou ou qui prend des risques.